Илья Симонович Альперович (22 апреля 1917, Петроград — 1985, Ленинград) — советский актёр театра кукол, народный артист РСФСР.

Биография 
Илья Симонович (Семёнович) Альперович родился 22 апреля 1917 года. В 1936 году окончил театральную студию при Техникуме сценических искусств. В 1936—1941 годах работал актёром Ленинградского областного театра кукол «Фантош». 

Участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен.

С 1944 года стал артистом Ленинградского театра кукол, сыграл более ста ролей. Был острохарактерным, пластичным актёром. В совершенстве владел искусством драматического и кукольного актёра. Был блистательным исполнителем водевилей, с тонким чувством юмора.

Свыше десяти лет вёл на ленинградском телевидении эстрадную передачу «Внимание! Микрофон включён!», выступая в двух ролях — ведущего и куклы Микрофона. 

Скончался в 1985 году в Ленинграде, похоронен на Южном кладбище.

Награды и премии 
 Боевые медали.
 Заслуженный артист РСФСР (22.06.1957).
 Народный артист РСФСР (19.07.1971).
 Орден Дружбы народов (1977)

Работы в театре

Ленинградский областной театр кукол 
  — «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина — старик

 Большой театр кукол 
  — «Волшебная лампа Аладдина» Н. Герний — Аладдин
 «Аленький цветочек» по С. Т. Аксакову — Чудище
 «Дюймовочка» А. Бруштейн — Кот
  — «Дикие лебеди» по Г. Х. Андерсену — Эльмар
 «Сказка про Емелю» Б. и В. Сударушкиных — Воевода
 «До третьих петухов» В. Шукшина — Змей Горыныч
  — «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова — Остап Бендер
 «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова  — Остап Бендер
  — «Прелестная Галатея» Б. Гадора и С. Дарваша — Зевс
  — «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека — Поручик Лукаш
 «Ловите миг удачи» К. Рыжова — (четыре роли)
  — «В 12 часов по ночам» М. Гиндина и Г. Рябкина — ведущий, (шесть ролей)

 Фильмография 
 Актёр 
  — Захудалое королевство — старый чёрт (2 серия)
  — Синяя ворона — Синяя ворона Озвучивание 
  — Винни Пух и Все все все... — сова''
  — Сказка начинается

Литература 
 Куклы. Энциклопедия. Альперович Илья Симонович, стр.19.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)
Кукольники СССР
Персоналии:Большой театр кукол